Григорий Никольский:
 Никольский, Григорий Александрович (1879—1938) — Герой Труда.
 Никольский, Григорий Борисович (1785—1844) — заслуженный профессор Казанского университета по кафедре математических наук.
 Никольский, Григорий Николаевич (1854—1918) — иерей Русской православной церкви, священномученик.